

Introducció 
L’equip femení del FCB, últimament està assolint més protagonisme al club. A més, es pot observar com cada vegada hi ha més aficionats que gaudeixen d’aquest esport a les graderies. Davant aquesta situació, el FCB ha fet un pas més enllà, deixant que la secció femenina també pugui jugar al Camp Nou en ocasions especials.

Un rècord històric pel futbol femení 
Durant els darrers anys, el futbol femení ha experimentat un gran creixement al món de l’esport professional, començant a valorar-se i a visualitzar-se més entre la població. A més, alguns clubs esportius, destacant el FCB, han fomentat aquesta iniciativa d’igualtat i de donar el reconeixement i mèrit que es mereixen les jugadores, tenint molt present la secció femenina al club.

El Barça femení ha demostrat estar a un nivell excel·lent, guanyant molts títols any rere anys. Per exemple, la temporada 2020/2021 van aconseguir la seva primera Lliga de Campions, guanyant amb un contundent 4-0 contra el poderós Chelsea Femení. En aquest partit es va poder observar clarament l’alt nivell de l’equip i el compromís que tenen cada una de les esportistes que el formen.

Fins aleshores el seu camp de competició havia estat l'Estadi Johan Cruyff, localitzat a Sant Joan d’Espí, a la província de Barcelona. No obstant això, el 6 de gener de 2021, van tenir l’oportunitat de jugar al Camp Nou per primera vegada, després de cinquanta anys. Aquell dia, encara que es va jugar a porta tancada, és a dir, sense públic, a causa de la Covid - 19,  va ser un moment molt especial pel club i per a tots els aficionats.

A partir d'aquell dia, la secció femenina ha tingut dues oportunitats més de jugar al Camp Nou, fet que ha estat un clar avanç en el món del futbol femení. El primer va tenir lloc el 30 de març de 2022 contra el Real Madrid i, el darrer partit va ser el 22 d'abril de 2022 contra el Wolfsburg. Tots dos destaquen per batre un rècord d’assistència en la història del futbol femení europeu i mundial, arribant als 91.648 espectadors, xifra mai imaginada per ningú.

30 març 2022: FCB - Real Madrid

Contextualització 
El 30 de març de 2022, per primera vegada l’equip femení del FCB juga al Camp Nou amb públic. En aquesta ocasió, s’enfronta, en la fase de quarts de final de la Lliga de Campions, contra un dels seus màxims rivals, el Real Madrid. Aquesta data serà sempre recordada per tothom, tant per les mateixes jugadores com pels seus familiars i aficionats, sent un dia històric en el futbol femení.

Davant d'un total de 91.553 espectadors (poc va faltar per omplir els més de 99.000 seients del Camp Nou), el Barcelona es va classificar per a les semifinals de la Lliga de Campions i, a més, va batre el rècord absolut d'assistència en un partit de dones.

Fins al moment, la marca més alta d'espectadors que hi havia hagut en un partit de futbol femení, la tenia l’estadi Wanda Metropolitano, ubicat a la ciutat de Madrid, quan uns 60.739 espectadors van anar a veure el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Barça l'any 2019.

Així mateix, el clàssic (FCB - Real Madrid) del dimecres 30 de març de 2022, es va convertir en el partit de la Lliga de Campions femenina amb més afluència, en superar les 50.112 persones que el 2012 van acudir a l’Olympiastadion de Munic, que va ser la seu de la final de la màxima competició europea entre l’Olympique de Lyon i el Frànkfurt.

El resultat de la tornada del clàssic va finalitzar amb un 5-2 a favor de l’equip blaugrana i, com a la jornada d’anada les culers van guanyar 3-1, el resultat global va ser de 8-3.

Data, horari i localització del partit 
L’esdeveniment va tenir lloc el 30 de març de 2022, a les 18:45 h (horari espanyol). Es va disputar al popular estadi conegut com el Camp Nou, a la ciutat de Barcelona.

Alineació 
L’alineació realitzada per Jonatan Giráldez, entrenador del FCB, va ser la següent: 

Portera: Paños.

Centrals: Paredes i León.

Laterals: Torrejón i Rolfö.

Migcampistes: Bonmatí, Guijarro i Putellas.

Davanteres: Graham Hansen, Hermoso, Pina.

L’alineació realitzada per Alberto Toril, entrenador del Real Madrid, va ser la següent:

Portera: Rodríquez.

Centrals: Andrés i Peter.

Laterals: Svava i Lucia Rodríguez.

Migcampistes: Zornoza, Maite Oroz i Abelleira.

Davanteres: Carmona, González, Del Castillo.

Equip arbitral 
L’arbitre principal del partit, va ser la col·legiada francesa Stéphanie Frappart.

Gols del partit 
 8’ Gol del FCB anotat per Mapi León. (1- 0)
 16’ Gol del Real Madrid de penal anotat per Olga. (1 - 1)
 48’ Gol del Real Madrid anotat per Claudia Zornoza. (1 - 2)
 52’ Gol del FCB anotat per Aitana Bonmatí. (2 - 2)
 55’ Gol del FCB anotat per Claudia Pina. (3 - 2)
 62’ Gol del FCB anotat per Alexia Putellas. (4 - 2)
 70’ Gol del FCB anotat per Graham Hansen. (5 - 2)

22 d’abril del 2022: FCB - Wolfsburg

Contextualització 
El 22 d’abril de 2022, el Barça femení tornava a tenir l’oportunitat de jugar al Camp Nou a porta oberta. Es tractava d’una semifinal de Champions contra el Wolfsburg. Aquest cop l’anada era a Barcelona i la tornada es jugaria en el camp rival, a Alemanya.

L’equip català va poder sentir durant tot el partit els ànims dels 91.648 espectadors que festejaven al Camp Nou, tornant a batre el rècord assolit al partit contra el Real Madrid anteriorment. A més a més, les jugadores de Jonathan Giráldez es van imposar amb un contundent 5-1 contra les d’Alemanya. Les culers van saber controlar les accions de partit mostrant un joc ràpid i excel·lent.

Amb aquest resultat tan diferencial entre els dos equips, el FC Barcelona tenia moltes possibilitats de jugar una nova final de Champions a Turin.

La tornada de la semifinal femenina que es va disputar al camp del Wolfsburg va acabar amb un resultat de 2-0 favorable a l’equip alemany. Malgrat això, el Barça es va classificar per la final de Champions 2022.

Data, horari i localització del partit 
L’esdeveniment va tenir lloc el 22 d’abril de 2022, a les 18:45 h (horari espanyol). Es va disputar a l'estadi del FCB conegut com el Camp Nou, a la ciutat de Barcelona.

Alineació 
L’alineació realitzada per Jonatan Giráldez, entrenador del FCB, va ser la següent:

Portera: Paños.

Centrals: Paredes i León.

Laterals: Torrejón i Rolfö.

Migcampistes: Bonmatí, Guijarro i Putellas.

Davanteres: Graham Hansen, Hermoso, Cmogorcevic.

L’alineació realitzada per Tommy Stroot, entrenador del Wolfsburg, va ser la següent:  

Portera: Schult.

Centrals: Janssen i Hendrich.

Laterals: Rauch i Wedemeyer.

Migcampistes: Roord, Huth i Lattwein.

Davanteres: Popp, Wassmuth, S.Jónsdóttir.

Equip arbitral 
L’arbitre principal del partit, va ser la col·legiada portuguesa Sandra Bastos.

Gols del partit 
 3’ Gol del FCB anotat per Aitana Bonmati. (1-0)
 10’ Gol del FCB anotat per Graham Hansen. (2-0)
 33’ Gol del FCB anotat per Jennifer Hermoso. (3-0)

 70’ Gol del Wolfsburg anotat per Roord. (4-1)
 85’ Gol del FCB anotat per Alexia putellas. (5-1)

Referències bibliogràfiques 
 UEFA Women’s Champions League. (2022). Quarts de final 2021/22: FCB - Real Madrid.
 Paula Giménez. (2022). El FCB se divierte y golea al Real Madrid para seguir soñando con la Champions en un partido histórico para el fútbol femenino: Las culés pasan a semifinales de la Champions League tras golear al Real Madrid en el partido de vuelta, en un Camp Nou que superó el récord de asistencia mundial en un partido femenino. Web Oficial de la Cadena SER.
 Jaime Rincón. (2022). FCB - Real Madrid Femenino; resumen, resultados y goles. Web Oficial del diari d’esports Marca. 
 Jordi Delgado. (2022). La mejor árbitra del mundo dirigirá la vuelta del clásico en el Camp Nou. Web Oficial del diari d’esports Sport.
 Ariana Villacorta. (2022). El fútbol femenino hace historia al batir el récord de asistencia en un FCB - Real Madrid. Web Oficial del canal de televisión France 24.  
 Carlos González. (2022). Resumen, resultado y goles del FCB 5 - Wolfsburgo 1; Champions League Femenina. Web Oficial del diari d’esports AS.
 UEFA Women’s Champions League. (2022). Semifinals 2021/22: FCB - Wolfsburg.